Gasattacken i Halabja genomfördes den 16 mars 1988, i samband med kriget mellan Iran och Irak. Iraks armé bombarderade då staden Halabja i Irakiska Kurdistan i norra Irak med giftgaser, vilket krävde cirka 5 000 människoliv; tre fjärdedelar av dem var kvinnor och barn.

Iran hade fått stöd av den kurdiska milisen i området. Saddam Hussein beslutade då att Halabja skulle angripas, och Iraks flygvapen besprutade staden med gift under cirka fem timmars tid. Gasattacken leddes av Ali Hassan al-Majid.

Tusentals människor blev skadade för livet, och många lider än i dag (augusti 2021) av sviterna, eller har inte fått rätt behandling.

Källor

Externa länkar 

1988 i Irak
Folkmord
Halabja
Krigsåret 1988
Våld med kemiska vapen